Trepador gorgianteado es el nombre común con el que puede referirse a las siguientes aves:

 Xiphorhynchus susurrans; o
 Xiphorhynchus guttatus.